Sangre de Cristo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sangre de Cristo, Guanajuato, ort, 
 Sangre de Cristo, Hidalgo, ort, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar